Blasisaurus canudoi ("Lagarto de Blasi-1 de José Ignacio Canudo") es la única especie conocida del género extinto Blasisaurus de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, durante el Maastrichtiense superior, en lo que es hoy Europa.

Descripción
Blasisaurus es un euornitópodo de tamaño mediano. Los descriptores han sido capaces de identificar dos características distintas: el pómulo tiene una proyección trasera con un borde superior en forma de gancho, y la ventana de sueño inferior es estrecha y en forma de D. De la misma formación es Arenysaurus, una especie relacionada. No son idénticos, se distinguen por la forma de los dientes y faltan las crestas secundarias. Blasisaurus también difiere de Koutalisaurus por un borde delantero doblado hacia abajo de las mandíbulas inferiores.

Descubrimiento e investigación
La especie tipo es Blasisaurus canudoi, descrita en 2010, basándose en unos restos craneales desarticulados, por Penélope Cruzado-Caballero, Xabier Pereda Suberbiola y José Ignacio Ruiz-Omeñaca, un grupo de investigadores de España. Se denominó así por haber sido descubierta en el yacimiento denominado Blasi-1 y en homenaje al paleontólogo aragonés José Ignacio Canudo. Los restos fueron encontrados desde 1997 en la parte superior de la Formación Arén, Arén, provincia de Huesca, España. En esta zona, en Blasi-3, se encontró el hadrosáurido Arenysaurus.

El nombre genérico se refiere al sitio Blasi 1 donde se encontró el fósil. El nombre específico honra al paleontólogo José Ignacio Canudo. El holotipo, MPZ99/667, se encuentra en Huesca. Se encontró en una capa de la Formación Arén que data del Maastrichtiano superior, hace unos 66 millones de años. Consiste en un cráneo con las mandíbulas inferiores fragmentarias.

Clasificación
Los descriptores realizaron un análisis cladístico exacto para determinar su posición filogenética. El resultado del análisis filogenético colocó a Blasisaurus como el taxón hermano de Arenysaurus. Juntos forman un clado que es más alto en Lambeosaurinae que Tsintaosaurus y Jaxartosaurus. No se determinó si este clado era más derivado que Amurosaurus, el pariente más cercano del grupo. Sin embargo, un estudio encontró que no eran taxones hermanos, ningún otro estudio apoyó esto. Blasisaurus confirmó la hipótesis de que en el Cretácico Superior, era una señal de que los diferentes hadrosáuridos de Asia y Europa emigraron a través de puentes terrestres que debían estar presentes.  En parte de Lambeosaurinae Blasisaurus y Arenysaurus caen se discute. Se ha encontrado que están en Lambeosaurini, como basal a la división de Lambeosaurini-Parasaurolophini, y en Parasaurolophini.

Filogenia
A continuación se muestra el cladograma más reciente publicado incluyendo Blasisaurus y Arenysaurus , realizado por Penélope Cruzado-Caballero et al. en 2013.

Referencias 

Lambeosaurinae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa